Blackstone kan syfta på:

Personer
 William Blackstone (1723–1780), en av sin tids mest framstående engelska jurister

Företag 
 Blackstone (företag) – ett amerikanskt private equity-bolag

Juridik 
 Blackstones förhållande, ett begrepp inom straffrätt myntat av William Blackstone

Geografi

Australien 

 Blackstone (del av en befolkad plats), Queensland, Ipswich,

USA 

 Blackstone, Virginia, ort, Nottoway County, 
 Blackstone, Massachusetts, ort, Worcester County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar